Mühlenhof bezeichnet

Orts- oder Stadtteile
 Mühlenhof (Königsberg), Stadtteil von Königsberg i. Pr.
 Mühlenhof (Volkmarsen), Stadtteil von Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Mühlenhof (Porta Westfalica), Stadtteil von Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenhof (Rheinberg), Stadtteil von Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenhof (Wilhelmsburg), Ortsteil von Wilhelmsburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenhof (Groß Wüstenfelde), Ortsteil von Groß Wüstenfelde, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenhof (Techentin), Ortsteil von Techentin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Bauwerke
 Mühlenhof (orig. Moulinsart), fiktives Schloss bei Tim und Struppi
 Gut Mühlenhof in Fürstenberg
 Amt Mühlenhof in Berlin
 Mühlenhof Breckerfeld, historisches Gebäudeensemble in Breckerfeld
 Mühlenhof Keitum auf Sylt
 Mühlenhof (Linn), eine Wassermühle in Krefeld-Linn
 das Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster

Siehe auch:
 Mühlenhof Musikanten,
 Mühlhofen,
 Mühlhof,
 Müllenhoff